Ондр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний захід від Парижа, 160 км на південний захід від Бордо, 85 км на південний захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1939 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4683,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста
 Туристичне бюро муніципалітету Seignanx 
 Ондр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ондр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди